Gibbon steht für:

 Gibbon (Automarke), US-amerikanische Automarke
 Gibbon-Fälle, Wasserfall im Yellowstone-Nationalpark, Wyoming, Vereinigte Staaten
 Gibbon Bay, Bucht an der Ostküste von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Gibbon-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gibbon (Minnesota) im Sibley County
 Gibbon (Nebraska)
 Gibbon Glade, Pennsylvania
 Gibbon Township im Buffalo County, Nebraska

Gibbon ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Gibbon (1737–1794), britischer Historiker
 Friedrich von Horn Fitz-Gibbon (1919–1958), brasilianischer Ethnologe
 John Gibbon (1827–1896), US-amerikanischer General
 John Heysham Gibbon (1903–1973), US-amerikanischer Chirurg und Erfinder der Herz-Lungen-Maschine
 Lewis Grassic Gibbon (1901–1935), schottischer Schriftsteller
 Mark Gibbon, kanadischer Schauspieler, Stuntman und Synchronsprecher
 Monk Gibbon (1896–1987), irischer Schriftsteller
 Roger Gibbon (* 1944), Radrennfahrer aus Trinidad und Tobago
 Terry Gibbon (* 1982), britischer Truckrennfahrer

Siehe auch:
 Gortimer Gibbon – Mein Leben in der Normal Street, US-amerikanische Fernsehserie (2014–2016)
 MacGibbon
 Gibbons (Begriffsklärung)
 Gibon